Nowosady bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Nowosady (Głubczyce) (dt. Neustift), Ortschaft in der Gmina Głubczyce in der Woiwodschaft Opole
 Nowosady (Lidzbark Warmiński) (dt. Wosseden), Dorf der Landgemeinde Lidzbark Warmiński in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
Dörfer in der Woiwodschaft Podlachien:
 Nowosady (Brańsk), Dorf der Landgemeinde Brańsk im Powiat Bielski
 Nowosady (Hajnówka), Dorf der Landgemeinde Hajnówka im Powiat Hajnowski
 Nowosady (Michałowo), Dorf der Gmina Michałowo im Powiat Białostocki
 Nowosady (Sejny), Dorf der Landgemeinde Sejny im Powiat Sejneński
 Nowosady (Zabłudów), Dorf der Gmina Zabłudów im Powiat Białostocki